Bernabé Zapata Miralles era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Arthur Rinderknech ha sconfitto Marcelo Tomás Barrios Vera con il punteggio di 6-3, 7-6(7-2).

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (campione)
  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)
  Tseng Chun-hsin (quarti di finale)

  Marcelo Tomás Barrios Vera (finale) 
  Manuel Guinard (primo turno, ritirato) 
  Hugo Grenier (secondo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Georgii Kravchenko (secondo turno)
  Daniel Dutra da Silva (quarti di finale)
  Elmar Ejupović (secondo turno)

  Daniel Michalski (primo turno) 
  Maks Kasnikowski (primo turno) 
  Oleksii Krutykh (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)

  Aldin Šetkić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Poznań Open 2022